Albahaca montesina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Saponaria ocymoides
 el nombre común de la planta Silene latifolia